Celle (Alemanya), municipi alemany a la Baixa Saxònia 
 Celle di Macra, municipi italià a la regió del Piemont 
 Celle di San Vito, municipi italià a la regió de Pulla 
 Celle-Lévescault, municipi francès al departament de la Viena 
 La Celle (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 La Celle (Cher), municipi francès al departament de Cher 
 La Celle (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat 
 La Celle (Var), municipi francès al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava 
 La Celle-Condé, municipi francès al departament de Cher 
 La Celle-Dunoise, municipi de França departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 La Celle-en-Morvan, municipi de França al departament de Saona i Loira (Borgonya)
 La Celle-Guenand, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 La Celle-les-Bordes, municipi francès al departament d'Yvelines 
 La Celle-Saint-Cloud, municipi francès al departament d'Yvelines (regió de l'Illa de França)
 La Celle-Saint-Cyr, municipi francès al departament del Yonne 
 La Celle-Saint-Avant, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 La Celle-sous-Chantemerle, municipi francès al departament del Marne 
 La Celle-sous-Gouzon, localitat i comuna de França al departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 La Celle-sous-Montmirail, municipi francès al departament de l'Aisne 
 La Celle-sur-Loire municipi del departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 La Celle-sur-Morin, municipi francès al departament del Sena i Marne 
 La Celle-sur-Nièvre, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Cellé, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Cantó de La Celle-Saint-Cloud, cantó francès al districte de Saint-Germain-en-Laye (departament d'Yvelines)
 Vernou-la-Celle-sur-Seine, municipi francès al departament de Sena i Marne